Луис Соса:
 Соса, Луис Альберто (род. 1949) — уругвайский велогонщик.
 Соса, Луис Альфонсо (род. 1967) — мексиканский футболист, полузащитник, тренер.